Harting heißen folgende geographischen Objekte:

 Burgweinting-Harting, Stadtteil von Regensburg, Bayern
 Harting (Heldenstein), Ortsteil der Gemeinde Heldenstein, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Harting (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Harting (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Harting (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Salzburger Land
 Harting (West Sussex), parish der Chichester District, England
Berge:
 Harting (Ennstaler Alpen), 1539 m, ein Berg in der Steiermark in den Ennstaler Alpen

Harting ist ein Familienname, siehe Harting (Familienname)

Harting, Weiteres:
 Harting Technologiegruppe

Siehe auch:
 Mayr-Harting
 Harding